MX («Эм-Икс»; англ. аббр. MX от Missile Experimental — «ракета экспериментальная») — индекс американских ракетных вооружений и летательных аппаратов на реактивной тяге, находившихся на стадии проектирования и разработки в рамках государственных заказов Военно-воздушных сил США на проведение НИОКР, до принятия их на вооружение и запуска в серийное производство. Числительное, следовавшее за литерами «MX» означало код конкретного проекта, литеры «A», «B», «C» и далее по английскому алфавиту означали конкретную модификацию. Следует, однако, учитывать, что индекс «MX» имел внутриведомственный характер как индекс заказчика (англ. Customer Project Number), а по номенклатуре производителя эти модели могли фигурировать под другими наименованиями, точно так же, свою собственную классификацию опытных образцов применяли на флоте, а также в других видах вооружённых сил и родах войск. После принятия изделий на вооружение, индекс экспериментального образца «MX» заменялся на индекс серийных вооружений, например, LGM (от launched-from-silo to ground missile) — ракета класса «земля-земля» шахтного базирования; UGM (от underwater-to-ground missile) — баллистическая ракета подводных лодок, и тому подобные. В ВМФ определённое время применялся свой индекс для серии экспериментальных управляемых ракет — XPM (англ. Experimental Prototype Missile — «ракета — экспериментальный прототип»). После выделения Военно-воздушных сил в отдельный вид вооружённых сил, Армией США использовался сходный индекс — XM и производные от него варианты. В настоящее время, как реактивные летательные аппараты, разрабатываемые для вооружённых сил и военизированных структур США, так и перспективные разработки по всему миру (в т. ч. российские опытные разработки) классифицируются в США как проекты X («Икс» от Experimental — «экспериментальный»).

История 
Исходно в начале 1941 г., до начала программ по созданию ракетных вооружений, инженерно-экспериментальный отдел департамента (затем — управления) материально-технического обеспечения ВВС Армии США принял новый индекс «MX» для маркировки экспериментальных проектов (от Materiel, Experimental — «экспериментальные материалы»). Впоследствии, когда в США начались эксперименты в рамках собственной ракетной программы, этот индекс стал применяться и для ракетной техники, где он использовался для обозначения экспериментальных ракетно-технических проектов. Заказчиками по проектам «MX» выступали не только Военно-воздушные силы, но также ВМФ США и Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (ракеты NACA). К началу 1952 г. из-за неупорядоченности процедур материально-технического обеспечения в вооружённых силах и военизированных структурах США возникла путаница в сложившихся к тому времени системах индексации различных изделий, продуктов и других вещественных объектов военного имущества, а также проектов по их созданию, в связи с чем, управление МТО ВВС США объявило о намерении отказаться от употребления индекса «MX» к 1 июля 1952 г., однако, в дальнейшем это решение соблюдалось не строго, практика показала, что указанный индекс употреблялся и далее. Наивысший, из известных на данный момент, числовой индекс «MX» у проекта MX-2276 (аэродинамические исследования в рамках работ по созданию реактивного бомбардировщика).

Огласка 
Помимо отдельных проектов, сведения о которых публиковались в открытой печати, большая часть проектов «MX» велась в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов США о защите государственной тайны. Впервые, списки проектов с индексом «MX» были частично рассекречены в соответствии с распоряжением начальника управления по вопросам развития и производства (Directorate of Development and Production) департамента ВВС США от 14 января 1976 г. (в более полном объёме — 23 февраля 1982 г.) Американской общественности стало о них известно после их публикации в научно-популярной литературе в 1990-е гг. Учитывая то обстоятельство, что большая часть проектов носила исследовательский и экспериментальный характер, наиболее полной и достоверной информацией о них владеют, главным образом, лица непосредственно участвовавшие в ракетно-технических испытаниях и проектно-изыскательских работах по конкретным проектам, в то время как в прессе публиковались нередко отрывочные и противоречивые сообщения.

Список изделий с индексом MX

Программы ВВС Армии США

Программы ВВС США

См. также 
 Самолёты серии X (США)
 Список отменённых проектов американских военных летательных аппаратов
 Индекс ГРАУ

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 Aviation Age Research & Development Technical Handbook 1957–1958 . / Edited by Randolph Hawthorne. — N.Y.: Conover-Mast Publications, 1957. — Vol.1 — 491 p.
 Aviation Age Research & Development Technical Handbook 1958–1959 . / Edited by Randolph Hawthorne. — N.Y.: Conover-Mast Publications, 1958. — Vol.2
 Space/Aeronautics Research & Development Handbook 1959–1960 . / Edited by Randolph Hawthorne. — N.Y.: Conover-Mast Publications, 1959. — Vol.3

Появились в 1943 году в США
Ракетно-ядерное оружие США
Списки:Вооружённые силы США
Списки:Ракетное оружие